Икорец — топоним:

 Икорец — река.
 Икорец — железнодорожная станция.

См. также 
 Верхний Икорец
 Нижний Икорец
 Средний Икорец